Фёдор Ивано́в:
 Феодор Иванов (ум. 14(24).4.1682) — дьякон, деятель раннего старообрядчества.
 Иванов, Фёдор Анисимович (1905—1981) — председатель колхозов, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Фёдор Антонович (1940—2005) — председатель колхоза «Ольвия», Герой Украины.
 Иванов, Фёдор Васильевич (1890—1965) — фармакогност и химик-фармаколог, директор Пятигорского фармацевтического института.
 
 Иванов, Фёдор Михайлович (1895—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Иванов, Фёдор Михайлович (1919—1995) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Фёдор Николаевич (1860—?) — русский военачальник, вице-адмирал.
 Иванов, Фёдор Сергеевич (1897—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Фёдор Иванов — псевдоним (1873—1878) канатоходца Фёдора Молодцова (1855—1919).